Гленн Фра́нклин Хо́уэртон — тре́тий (, род. 13 апреля 1976, Япония) — американский актёр, продюсер и сценарист. Наиболее известен по роли Дэнниса Рейнольдса в телесериале «В Филадельфии всегда солнечно».

Биография 
Хоуэртон родился в Японии в семье военного лётчика Гленна Франклина Хоуэртона-младшего и его жены Дженис. У него есть сестра Кортни. Детство Хоуэртона прошло в Лондоне и Южной Корее, а в возрасте 10 лет он с семьёй переехал в Монтгомери (штат Алабама), где окончил старшую школу, после чего ещё два года обучался в школе искусств в Майами. В 2000 году он окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке, получив степень бакалавра изобразительных искусств.

Хоуэртон женат с 2009 года на актрисе Джилл Латиано. В этом браке родились двое сыновей: Майлз Роберт (сентябрь 2011) и Айли Рэй (август 2014).

Фильмография

Примечания 

Киноактёры США